In der folgenden Übersicht werden alle Bewerbungen um Olympische Sommerspiele aufgeführt.

Übersicht der Bewerbungen um Olympische Sommerspiele

Übersicht über die Bewerberstädte 

Fett = Gastgeber bzw. geplanter Gastgeber der Olympischen Spiele
Fett/Kursiv = die Stadt war als Gastgeber vorgesehen, aber die Olympischen Spiele fanden woanders statt oder fielen aus bzw. war Gastgeber, der vom IOC nicht anerkannten Zwischenspiele
Kursiv = die Bewerbung wurde vom IOC nicht akzeptiert bzw. die Bewerbung wurde zurückgezogen

Übersicht über die Bewerberländer 

Fett = Gastgeber bzw. geplanter Gastgeber der Olympischen Spiele
Fett/Kursiv = das Land war als Gastgeber vorgesehen, aber die Olympischen Spiele fanden woanders statt oder fielen aus bzw. war Gastgeber, der vom IOC nicht anerkannten Zwischenspiele
Kursiv = die Bewerbung wurde vom IOC nicht akzeptiert bzw. die Bewerbung wurde zurückgezogen

Erläuterungen

Siehe auch 
 Bewerbungen für Olympische Winterspiele

 

it:Candidature Olimpiche